Траун — багатозначний термін. 

 Траун — місто в Австрії, у федеральній землі Верхня Австрія. 
 Траун — річка в Австрії. 
 Траун — персонаж розширеної всесвіту Зоряних воєн. 
 
 Персоналії 
  (1667-1748) — австрійський фельдмаршал. 
  (1818-1885) — псевдонім німецького поета та письменника Юліуса Шиндлера.

Примітки